Simon Ward puede referirse a las siguientes dos personas:
 Simon Ward, cantante canadiense, líder del grupo The Strumbellas;
 Simon Ward, actor inglés.